Slovo výmět má několik významů.
 výmět – výkal, exkret 
 výmět (průmysl) – nekvalitní výrobek či materiál,
 výmět (papírenství) – odpad ze strojů,
 výmět (lesnictví), skart, brak – poslední třída řeziva, 
 výmět (rybolov) – nechtěný úlovek živočišného původu vracený do moře.